Рита (Хетумиды) или  Рита Хетумян.

 Рита I — принцесса Киликийского армянского царства, жена князя Сервантикара Констандина
 Рита II (1278—1333) — принцесса Киликийского армянского царства, позже императрица Византии.